Miravall (les Borges Blanques), muntanya a cavall dels municipis de les Borges Blanques, Castelldans i Juneda (les Garrigues) 
 Miravall (Vall de Cardós) muntanya entre els municipis d'Esterri de Cardós i de la Vall de Cardós (Pallars Sobirà)
 Miravall (les Valls d'Aguilar), nucli de població del municipi de Valls d'Aguilar, a l'Alt Urgell 
 Mas de Miravall, a les Garrigues
 Masia Miravall, a la Noguera
 Mata de Miravall, a l'Alt Urgell